Бара́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Баранова, Аграфена Фёдоровна — актриса Императорских театров XVIII—XIX вв.
 Баранова, Акулина Григорьевна (1910—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Баранова, Александра Егоровна (1929—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Баранова, Алеся Степановна (род. 1977) — белорусская футболистка и тренер.
 Баранова, Анастасия (род. 1989) — российско-американская актриса.
 Баранова, Анча Вячеславовна (род. 1971) — российский и американский биолог.
 Баранова, Валентина Викторовна (род. 1945) — советская и российская оперная певица.
 
 Баранова, Влада Вячеславовна (род. 1980) — российская лингвистка.
 Баранова, Джамилия Эдуардовна (род. 1995) — российская биатлонистка.
 Баранова, Евгения Олеговна (род. 1987) — российская поэтесса и переводчица.
 
 
 Баранова, Ефросинья Васильевна (1922—1999) — Герой Социалистического Труда, звеньевая льноводческого звена.
 Баранова, Зоя Ивановна (1922—2010) — советский учёный-биолог.
 Баранова, Любовь Владимировна (1929—2015) — советская лыжница.
 Баранова, Людмила Васильевна (род. 1935) — заслуженный врач РСФСР.
 Баранова, Марина Юрьевна (род. 1988) — российская самбистка.
 
 Баранова, Надежда Андреевна (род. 1983) — украинская футболистка.
 
 
 Баранова, Сарра Леонтьевна (1930—2014) — чувашская поэтесса и переводчица.
 Баранова, Татьяна Борисовна (род. 1947) — советский музыковед и педагог, пианист, органист.

Составные фамилии 
 Баранова-Масалкина, Наталья Ивановна (род. 1975) — российская спортсменка.
 Намазова-Баранова, Лейла Сеймуровна (род. 1963) — учёный-медик. Топоним 
 Баранова — река в Гродненском районе, левый приток Лошанки (бассейн Немана).
 Баранова — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Баранова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ошибское сельское поселение).
 Баранова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Степановское сельское поселение).

 См. также 
 
 Баранова остров

 Примечания